Příjmení Harrell nese více různých osobností:

 Maestro Harrell (* 1991) – americký rapper
 Montrezl Harrell (* 1994) – americký basketbalista
 Tom Harrell (* 1946) – americký jazzový trumpetista, flugelhornista, skladatel a aranžér